St. Hubertus steht für:

 Hubertus von Lüttich, Bischof von Maastricht und Lüttich
 diverse Kirchen, siehe Hubertuskirche
 Sankt Hubertus (Bruck in der Oberpfalz), Ortsteil des Marktes Bruck in der Oberpfalz
 Sankt Hubertus (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg
 St. Hubertus (Zeitschrift), österreichische Jagdzeitschrift

Siehe auch:
 St. Hubert